Michał Barczak (ur. 28 maja 1990 w Złotoryi) – przedsiębiorca, bloger, youtuber, specjalista ds. e-commerce i automatyzacji marketingowych oraz autor książek i innych publikacji z tych dziedzin.

Życiorys 
Rozpoczął karierę zawodową w wieku 19 lat jako specjalista ds. sprzedaży. Od 2012 roku roku młodszy konsultant, a następnie Team Leader w przedsiębiorstwie zajmującej się marketingiem internetowym. W latach 2015-2018 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą świadcząc usługi copywriterskie. W roku 2015 wystąpił na konferencji TEDx. Od 2017 roku wspólnik w SaveSEO Sp. z o.o., zajmującej się optymalizacją SEO  (spółka została sprzedana w 2019 roku prywatnemu inwestorowi). Od 2017 roku właściciel firmy GeekWork sp. z.o.o (obecnie outspace sp. z o.o.) − agencji marketingowej specjalizującej się w obsłudze e-commerce.

Od 2013 roku autor bloga GeekWork dotyczącego zarabiania przez internet. Od 2020 roku blog jest własnością założonej przez niego Fundacji GeeKWork, której celem jest edukacja z zakresu produktywności oraz freelancingu.

W 2020 wydał książkę Znaleźć czas. Twój sprawdzony system produktywności.”, która przez trzy miesiące nie schodziła z listy bestsellerów Onepress.

Od początku 2021 roku prowadzi własny kanał na portalu YouTube.

W roku 2021 wydał książkę Od zera do freelancera.

Publikacje 
 Barczak Michał: Znaleźć czas. Twój sprawdzony system produktywności. Gliwice: Grupa Wydawnicza Helion, 2021. .  
 Barczak Michał: Od zera do freelancera. Bukebuk, 2022. .
 Audiobooki

Przypisy

Bibliografia 
 Barczak Michał: Znaleźć czas. Twój sprawdzony system produktywności. Gliwice: Grupa Wydawnicza Helion, 2021. .

Linki zewnętrzne 
 Blog GeekWork
 Outspace.pl
 Kanał na portalu YouTube

Ludzie związani z marketingiem
Polscy blogerzy
Polskie osobowości YouTube
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Złotoryi